Made in Italy steht für:

 Made in Italy (1965), italienischer Film von Nanni Loy
 Made in Italy (2020), britischer Film von James D’Arcy